Авде́ев () — русская фамилия. Происходит от мужского имени Авдей.

Известные носители 
 Авдеевы — русский дворянский род.

А, Б 
 
 
 
 Авдеев, Антон Сергеевич (род. 1985) — артист музыкального театра, певец.
 Авдеев, Арсений Дмитриевич (1904—1966) — русский советский театровед.
 Авдеев, Борис Николаевич (1934—2000) — живописец.

В 
 Авдеев, Вадим Николаевич (1933—1997) — советский и украинский певец.
 
 Авдеев, Валентин Николаевич (1915—1972) — советский учёный в области электроники.
 
 
 Авдеев, Виталий Павлович (1939—1999) — советский учёный.

Г, Д 
 Авдеев, Геннадий Васильевич (1929—2007) — Герой Социалистического Труда.
 Авдеев, Герасим Иванович (1925—1992) — советский конструктор, лауреат Государственной премии СССР.
 Авдеев, Даниил Варфоломеевич (1917—1944) — советский офицер, партизан.

Е

И, К 
 
 Авдеев, Игорь Геннадьевич (род. 1973) — советский и казахстанский футболист.
 Авдеев, Константин Фролович (1931—2001) — старший чабан, Герой Социалистического Труда.

М

Н 
 Авдеев, Назарий (XVII век) — подьячий.

О

П, Р 
 Авдеев, Павел Андреевич (род. 1990) — российский футболист.
 Авдеев, Пётр Иванович (ум. 1877) — русский военный историк; полковник русской императорской армии.
 Авдеев, Роман Иванович (род. 1967) — российский предприниматель.

С

Т-Ю 
 Авдеев, Тимофей Петрович (1918—1944) — Герой Советского Союза.
 Авдеев, Фёдор Степанович (1950—2021) — советский и российский математик, профессор.
 Авдеев, Филипп Вадимович (род. 1991) — российский актёр и театральный режиссёр.



См. также 

 Авдеевка
 
 Авдийский

Примечания